Carlos Calderón puede referirse a:

 Carlos Calderón, comisario y torturador venezolano
 Carlos Calderón López, futbolista español
 Carlos Calderón Chico, historiador, escritor y periodista ecuatoriano
 Carlos Calderón González, futbolista mexicano
 Carlos Calderón Mosquera, investigador y profesor universitario colombiano
 Carlos Calderón y Vasco, militar español